Spojení písmen N a R může mít různé významy:

NR
 NR – kód ISO 3166-2 pro Nauru
 SPZ okresu Nitra
 zkratka stanice metra Náměstí Republiky
 Německo – registrační značka okresu Neuwied v zemské zemi Porýní-Falc
 zkratka anglického Noise Reduction, tj. potlačení šumu (např. Dolby NR)

Nr
 v němčině zkratka pro Nummer – číslo

.nr
 .nr – internetová doména nejvyššího řádu pro Nauru

nr 
 jižní ndebelština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Zkratky
Značky